Gagini ist ein italienischer Nachname. Bekannt ist dieser Name vor allem durch eine Bildhauerfamilie, die zur Zeit der Renaissance in Sizilien wirkte. Aus ihr sind besonders bekannt:

 Domenico Gagini (vor 1447–1492), Bildhauer aus der Lombardei, wirkte vor allem in Sizilien
 Antonello Gagini (1478–1536), Sohn des Domenico Gagini
 Petrus Nicolaas Gagini (1745–1811), ital. Stuckateur

Siehe auch:
 Gaggini